Nuytsia ist
 eine Pflanzengattung aus der Familie der Riemenblumengewächse (Loranthaceae) mit der einzigen Art Nuytsia floribunda;
 eine in Australien erscheinende botanische Zeitschrift, siehe Nuytsia (Zeitschrift)